Lingua germanica
Lingua proto-germanica
Lingue germaniche occidentali
Lingue germaniche
 Confederazione germanica – associazione di Stati tedeschi formata dal Congresso di Vienna del 1815
 Filologia germanica – scienza che studia ed interpreta le testimonianze scritte delle civiltà del mondo germanico
 Iris germanica (giaggiolo maggiore) – pianta della famiglia delle Iridaceae

Pagine correlate 
Germani
Germanici
Germanico